Casa Piedra Río Olivares  puede referirse a varios términos:
Casa Piedra del río Olivares: Una Casa de Piedra localizada en el Río Olivares, Chile.
Casa de Piedra.